Lucía är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Lucía är  meter över havet.

Terrängen runt Lucía är kuperad. En vik av havet är nära Lucía österut. Den högsta punkten i närheten är Passes Peak,  meter över havet,  kilometer väster om Lucía. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Esperanza Base,  kilometer norr om Lucía.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre